Эскалонилья ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Торрихос. Занимает площадь 51 км². Население — 1576 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 38 км.

Покровителями города считаются Сантисимо Кристо де ла Крус а Куэстас и Мария Магдалена.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Муниципалитеты Толедо